Port lotniczy Lublin
 LUZ (program TVP)
 Akademickie Radio Luz — studencka rozgłośnia radiowa Politechniki Wrocławskiej nadająca w paśmie UKF

Zobacz też 
 Luz